Die Volleyball-Europameisterschaft der Männer 1995 fand vom 8. bis 16. September in Griechenland statt. Die Spiele wurden in Athen und Patras ausgetragen. Italien verteidigte den Titel.

Modus 
Zunächst fand eine Vorrunde statt, in der die zwölf Mannschaften in zwei Sechsergruppen eingeteilt wurden. Die beiden besten Teams jeder Gruppe erreichten das Halbfinale. Die Tabellendritten und -vierten spielten um die Plätze fünf bis acht.

Spielplan

Vorrunde

Platzierungsspiele

Endstand

Qualifikation 
Griechenland war als Gastgeber gesetzt. Die besten sieben Mannschaften der Europameisterschaft 1993 waren ebenfalls automatisch qualifiziert. Dies waren Italien als Titelverteidiger, der Zweite Niederlande, der Dritte Russland, der Vierte Deutschland, der Fünfte Bulgarien, der Sechste Ukraine und der Siebte Polen.

19 Mannschaften spielten in um vier weitere Plätze. Die Slowakei und Ungarn traten in Hin- und Rückspiel gegeneinander an. Die Slowakei setzte sich mit zwei 3:0-Siegen in Marcali und Bratislava durch und erreichte die zweite Qualifikationsrunde. Dort bildeten 17 Mannschaften drei Vierer- und eine Fünfergruppe, in der die Teams jeweils zuhause und auswärts gegeneinander antraten. Die Gruppensieger qualifizierten sich für die Endrunde.

Weblinks 

 Informationen der CEV (englisch)
 Ergebnisse bei Todor66 (englisch)

1995
Volleyballveranstaltung 1995
Volleyball (Griechenland)
Sportveranstaltung in Athen
Sportveranstaltung in Patras